KKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitakyūshū (Giappone).